Zier steht für: 

 eine Verzierung 
 der deutsche Name der Szczyra, eines Nebenflusses der Gwda (Küddow) 

Zier ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexander Zier (* 1970), deutscher Motorradrennfahrer
 Hans Georg Zier (1926–1997), deutscher Archivar 
 Lothar Zier (* 1929), deutscher Forstwirt, Autor und Naturfotograf
 Ludwig Zier (* 1955), deutscher blinder Schachspieler
 O. P. Zier (* 1954), österreichischer Autor 
 Sebastian Zier (* 1977), deutscher Sterne-Koch 

Siehe auch: 
 Helmzier 
 Zierde 
 Zierrat